Гнилая — название рек:

 Гнилая (приток Быстрой) — в Ростовской области.
 Гнилая (приток Васюгана) — в Томской области.
 Гнилая (приток Дона)
 Гнилая (приток Запрудной) — в Калининградской области.
 Гнилая (приток Камбилеевки)
 Гнилая (приток Крутой)
 Гнилая (приток Насхока)
 Гнилая (приток Нюрольки) — в Томской области.
 Гнилая (приток Парабели) — в Томской области.
 Гнилая (приток Песчанки)
 Гнилая (приток Печорской Пижмы) — в Республике Коми и Архангельской области.
 Гнилая (приток Седь-Ю)
 Гнилая (приток Стоговки)
 Гнилая (приток Чировой)
 Гнилая (приток Збруча) — в Тернопольской области Украины.
 Гнилая (приток Серета) — в Тернопольской области Украины.
 Гнилая (приток Стрыя) — во Львовской области Украины.

См. также 
 Гнилое